La Copa Argentina 2012-2013 è la 4ª edizione del trofeo. Il torneo è iniziato il 23 ottobre 2012, e vi partecipano 224 squadre del campionato argentino di calcio.

Il trofeo è stato vinto dall'Estudiantes (LP)  che ha sconfitto per 3-0 il San Lorenzo nella finale. La vincitrice del torneo si è qualificata per la Copa Libertadores 2014 e per la Supercopa Argentina 2013.

Squadre partecipanti

Primera División

All Boys
Argentinos Juniors
Arsenal
Atlético de Rafaela
Belgrano
Boca Juniors
Colón
Estudiantes (LP)
Godoy Cruz
Independiente
Lanús
Newell's Old Boys
Quilmes
Racing
River Plate
San Lorenzo
San Martín (SJ)
Tigre
Unión
Vélez Sársfield

Segunda División

Primera B Nacional

Aldosivi
Almirante Brown
Atlético Tucumán
Banfield
Boca Unidos
Crucero del Norte
Defensa y Justicia
Deportivo Merlo
Douglas Haig
Ferro Carril Oeste
 
Gimnasia y Esgrima (LP)
Huracán
Independiente Rivadavia
Instituto
Nueva Chicago
Olimpo
Patronato
Rosario Central
Sarmiento (J)

Tercera División

Primera B Metropolitana

Acassuso
Almagro
Atlanta
Barracas Central
Brown
Central Córdoba (R)
Chacarita Juniors
Colegiales
Comunicaciones
Defensores de Belgrano
Deportivo Armenio
Deportivo Morón
Estudiantes (BA)
Flandria
Los Andes
Platense
San Telmo
Temperley
Tristán Suárez
Villa Dálmine
Villa San Carlos

Torneo Argentino A

Alumni (VM)
Alvarado
Central Córdoba (SdE)
Central Norte
Cipolletti
Defensores de Belgrano (VR)
Deportivo Maipú
Desamparados
Gimnasia y Esgrima (CdU)
Gimnasia y Tiro
Guaraní Antonio Franco
Guillermo Brown
Juventud Antoniana
Juventud Unida Universitario
Libertad (S)
Racing (C)
Racing (O)
Rivadavia (L)
San Jorge (T)
San Martín (T)
Santamarina
Sportivo Belgrano
Talleres (C)
Tiro Federal
Unión (MdP)

Cuarta División

Primera C

Argentino (M)
Berazategui
Defensores de Cambaceres
Defensores Unidos
Deportivo Español
Deportivo Laferrere
Dock Sud
El Porvenir
Excursionistas
Fénix
Ferrocarril Midland
General Lamadrid
J. J. de Urquiza
Liniers
Luján
Sacachispas
San Miguel
Sportivo Italiano
Talleres (RE)
UAI Urquiza

Torneo Argentino B

9 de Julio (M)
9 de Julio (R)
Alianza (CM)
Alianza (CC)
Altos Hornos Zapla
Alvear
Américo Tesorieri
Andes Talleres
Andino
Argentino Agropecuario
Atenas (RC)
Belgrano (P)
Bella Vista (BB)
Ben Hur
Boca (RG)
Chaco For Ever
Colegiales (C)
C.A.I.
Comunicaciones (M)
Concepción (BRS)
Concepción
Cruz del Sur
Defensores (P)
Defensores (S)
Deportivo Aguilares
Deportivo Madryn
Deportivo Mandiyú
Deportivo Patagones
Deportivo Roca
El Linqueño
Estudiantes (RC)
Estudiantes (SL)
Famaillá
Ferro Carril Oeste (GP)
Ferro Carril Sud
Fontana
General Paz Juniors
Germinal
Gimnasia y Esgrima (Mza)
Grupo Universitario (T)
Guaymallén
Güemes
Gutiérrez
Huracán (CR)
Huracán (G)
Huracán (LH)
Huracán (SR)
Huracán (TA)
Independiente (C)
Independiente (N)
Independiente (RC)
Jorge Brown (P)
Jorge Newbery (CR)
Jorge Newbery (VT)
Juventud Alianza
Juventud Unida (G)
La Emilia
Las Heras (C)
Liniers (BB)
Maronese
Mercedes
Mitre (S)
Mitre (SdE)
Monterrico San Vicente
Once Tigres
Pacífico
Paraná
Policial
Sportivo Peñarol
Racing (T)
River Plate (E)
Rosamonte
San Jorge (SF)
San Lorenzo (A)
San Martín (F)
San Martín (M)
Sanjustino
Sarmiento (C)
Sarmiento (R)
Sarmiento (SdE)
Sol de América (F)
Sol de Mayo
Sportivo Del Bono
Sportivo Fernández
Sportivo Huracán (GG)
Sportivo Las Parejas
Sportivo Patria
Sportivo Rivadavia
Talleres (P)
Textil Mandiyú
Tiro Federal (BB)
Tiro Federal (M)
Trinidad
Uruguay
Unión Aconquija
Unión (S)
Unión (VK)
Villa Belgrano
Villa Cubas (C)
Villa Mitre

Quinta División

Primera D

Argentino (Q)
Argentino (R)
Atlas
Cañuelas
Central Ballester
Centro Español
Claypole
Deportivo Paraguayo
Deportivo Riestra
Ituzaingó
Juventud Unida
Leandro N. Alem
Lugano
Muñiz
Puerto Nuevo
San Martín (B)
Victoriano Arenas
Yupanqui

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Finale

Classifica marcatori
Fonte:

Note

Voci correlate
 Campionato argentino di calcio
 Copa Argentina

Collegamenti esterni
 

2012-2013
Calcio nel 2012
Calcio nel 2013